Brödl ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Brödl (1955–2000), österreichischer Schriftsteller, Songtexter und Musikjournalist
 Herbert Brödl (1949–2015), österreichischer Filmregisseur, Autor und Produzent

Siehe auch:
 Brödel